Cuff ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Cuff (* 1957), neuseeländischer Radrennfahrer

 Leonard Cuff (1866–1954), neuseeländischer Sportler und Sportfunktionär

Sonstiges:
 Cuff Cape, Kap im Viktorialand, Antarktika